Джон Э́ппинг (; 20 марта 1983, Питерборо, Онтарио, Канада) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2019), бронза (2015, 2016).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера клубных команд

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 1990, в возрасте 7 лет.

Окончил университет Trent University в Питерборо (Онтарио).

Работает торговым консультантом в компании DePuy Synthes (по данным на 2013).

Является открытым гомосексуалом. Летом 2017 собирается вступить в супружество со своим партнёром.

Проживает в Торонто (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Джона Эппинга (Team Epping)
 Team John Epping - Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Ассоциации кёрлинга Канады с тэгом «John Epping»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады